Tarrytown kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Tarrytown (Georgia)
Tarrytown (New York)